Спа́сская ба́шня может означать:

Название башен кремлей 
 Спасская башня — проездная башня Московского Кремля, знаменитая своими часами-курантами.
 Спасская башня — единственная сохранившаяся башня Вяземской крепости.
 Спасская башня — проездная башня Казанского кремля.
 Спасская башня — одна из сохранившихся башен Коломенского кремля.
 Спасская башня (более известна как Пороховая башня) — круглая башня Нижегородского кремля.
 Спасская башня — четырёхугольная проездная башня Новгородского детинца.
 Спасская башня — единственная сохранившаяся башня Сызранского кремля.
 Спасская башня — круглая башня Тульского кремля.

Другое 
 Спасская башня (фестиваль) — международный военно-музыкальный фестиваль, регулярно проводимый в Москве с 2006 года.